Наталія Юсупова (Ветвицька), нар. 29 серпня 1977 року — світська особа, волонтерка, підприємець.

Життєпис 
Народилася в місті Хмельницький.
Після трьох місяців з дня народження, сім'я Наталії переїхала у місто Дніпро, провела там дитинство та юність.

1994—1997 рр. — закінчила три курси Дніпровського хіміко-технологічного інституту.

1996 рік — народження сина Олександра, у шлюбі з Дмитром Ветвицьким.

2000—2005 рр. — закінчила Дніпровський національний університет, факультет психології, отримала диплом магістра.

На початку 2000-х років, почала займатися підприємницькою діяльністю, стала власником агенства елітної нерухомості.

Восени 2012 року, стала героїнею реаліті-шоу «Багаті теж плачуть», на каналі «1+1».

У 2013—2014 роках була активною учасницею в подіях Революції Гідності. Після початку війни на сході України, опікується пораненими солдатами Збройних сил України.

Сім'я 

 Батько — Віктор Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Одеського політехнічного інституту.

 Мати — Таісія Романівна, фінансист.

 Син — Олександр, з 18 років живе та навчається в Лондоні, в майбутньому збирається повернутися в Україну, щоб стати політиком.

Доброчинність 
Під час подій Євромайдану в Києві, стала волонтером. Надавала допомогу пораненим та учасникам акцій протестів, брала активну участь в суботниках.
Після початку АТО на Сході України волонтер Головного військового клінічного госпіталя, бере активну участь у зборі коштів для поранених солдатів, спілкується з бійцями та їхніми рідними.

Позиція та вподобання 
З 2014 року, займає активну громадянську позицію у допомозі Збройним силам України.
Відмовилась від надмірних витрат у сімейному бюджеті, на користь поранених бійців.

Не любить світські заходи і вечірки. Дозвілля вважає за краще проводити у родинному колі, грає в теніс, займається фехтуванням, відвідує спортзал. Любить футбол і часто відвідує разом з сином футбольні матчі, має футбольний трофей — футболку від Девід Бекхем.

Колекціонує сукні від Валентіно Гаравані.

Відзнаки  
 Подяка від командира в/ч А3488"Айдар".
 Подяки від керівництва Житомирського та Ірпінського госпіталя, за сприяння та допомогу.
 Нагрудний знак «Волонтер України».

Посилання 

уродженці Хмельницького
Українські громадські діячі
Волонтерки АТО